Filipič ist der Familienname folgender Personen:

 France Filipič (1919–2009), jugoslawischer bzw. slowenischer Autor
 Neja Filipič (* 1995), slowenische Weit- und Dreispringerin